Вазов:

 Вазов Борис — болгарський політик
 Вазов Владимир — болгарський військовий діяч, офіцер
 Вазов Георгій — болгарський військовий діяч
 Вазов Іван — болгарський письменник і громадський діяч
 Вазов Кіро — брат Івана Вазова, болгарський медик

Болгарські прізвища